Білокриницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білокриницька сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Білокриницька сільська рада — Рівненська область, Рівненський район
 Білокриницька сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район
 Білокриницька сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район

Див. також 
 Білокриницька селищна рада